Daphnis ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Daphnis (Sohn des Hermes), ein Hirte auf Sizilien
 Daphnis (Kentaur), von Herakles getötet
 Daphnis (Nymphe), eine Prophetin in Delphi

Weiters:
Daphnis, Hirtenheros in der fünften Ekloge von Vergil (70–19 v. Chr.)
Daphnis und Chloe, Roman von Longos
 ein Saturnmond, siehe Daphnis (Mond)
 eine Zeitschrift, siehe Daphnis (Zeitschrift)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Daphnis (Gattung)

 Nassos Daphnis (1914–2010), griechisch-amerikanischer Maler und Grafiker